Флаг Ка́менского района является официальным символом Каменского района Пензенской области Российской Федерации. Учреждён 29 марта 2007 года.

Описание 
«Флаг Каменского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос красной и зелёной, вдоль нижнего края несущих белую полосу (максимальной шириной в 1/2 ширины полотнища) в виде пяти волн, плещущих в разные стороны; в середине полотнища изображены фигуры из герба района, выполненные белыми, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования Каменский район Пензенской области составлен на основании герба Каменского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

За основу флага района взят герб района, который основан на гербе графа В. Н. Воейкова — «главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи», члена Олимпийского комитета России, генерал-майора, пензенского помещика, почётного жителя Нижнего Ломова. Владимир Николаевич Воейков много сделал для развития Каменки. С началом Первой мировой войны он отстроил каменные корпуса зданий для размещения в них казарм войск, квартировавших в Каменке. Выстроил безвозмездно, «подарив» их государству. Артиллерийские войска стоят гарнизоном в этом месте с 1812 года.

В Каменском районе расположено уникальное месторождение минеральной воды «Кувака» обладающей повышенной жёсткостью и кислотностью. В 1913 году В. Н. Воейковым был построен завод по выпуску минеральной воды «Кувака», которая на международной выставке в Риге в 1914 году получила золотую медаль. И в настоящее время эта вода пользуется повышенным спросом у населения. Все это символически отражено на флаге района бьющими струями.

Камень, который драконы удерживают в своих лапах — гласный символ названия центра района и аллегория на связь рода Воейковых с Каменкой и Каменским районом.

Деление флага Каменского района на два цвета символизирует равнозначность и равную заинтересованность в развитии как промышленного (красное поле), так и сельскохозяйственного (зелёное поле) производства.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением дракона
Флаги с изображением корон